Diamantino
 Diamantino (film)